Tenisový turnaj WTA Zurich Open 2008 se konal ve dnech 13. – 19. října v Curychu v hale na tvrdém povrchu. Odměny činily 600,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje 

Zurich Open
WTA Tour 2008
Tenis ve Švýcarsku v roce 2008